Le nom de Vaucher est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alcide Vaucher (1934-2022), coureur cycliste suisse ;
 Alfred Vaucher (1887-1993), théologien français ;
 Annelise Vaucher (1952-), femme politique suisse ;
 Fanny Vaucher (1980-), illustratrice suisse, blogueuse, autrice de bande dessinée et d'ouvrages pour la jeunesse ;
 Georges Vaucher (1900-1982), spéléologue suisse ;
 Jean-François Vaucher (1946-), organiste suisse ;
 Jean-Pierre Étienne Vaucher (1763-1841), botaniste suisse ;
 Michel Vaucher (1936-2008), alpiniste suisse ;
 Samuel Vaucher (1798-1877), architecte suisse ;

Autres 
 Vaucher manufacture Fleurier, entreprise suisse.

Homonymie de patronyme